Серге́й Андре́евич Фи́ксин ( (15) августа 1907, Смоленск, Российская империя — 13 февраля 1978, Фрунзе, Киргизская ССР) — советский поэт, член Союза писателей СССР (с 1949 года). Заслуженный работник культуры Киргизской ССР (с 1974 года).

Заслуги Сергея Фиксина в области художественной литературы были отмечены высокими правительственными наградами — Почётными грамотами Президиума Верховного Совета Киргизской ССР и Украинской ССР. Признание у читателей получила его гражданская лирика, стихи о Советском Киргизстане, о его тружениках, а также воспеванием дружбы и братство советских народов и социалистический образ жизни.

Биография 
Родился в 1907 году в городе Смоленске, в семье мелкого служащего. Окончив в 1918 году смоленское начальное городское училище № 10, он работал посыльным, затем тачечником на кирпичном заводе, грузчиком и чёрнорабочим. Одновременно Сергей Андреевич учился в средней школе, после окончания которой в 1926 году поступил на рабфак, который закончил в 1928 году. Летом 1928 года, совместно с Александром Твардовским, Сергей Андреевич совершил поездку по мандату от смоленской комсомольской газеты, по маршруту: Смоленск – Брянск – Орёл – Курск – Харьков – Симферополь – Севастополь, с целью изучения жизни и быта. В юности, в двадцатые годы, Фиксин являлся членом смоленского литературного объединения, ставший основой Смоленской ассоциации пролетарских писателей. Туда входили также поэты Михаил Исаковский, Александр Твардовский, Николай Рыленков и другие.

Во время Великой Отечественной войны Сергей Андреевич работал военным корреспондентом на Западном и Закавказском фронтах, его стихи публиковались в газетах «Комсомольская правда», «Боец РККА» и «Боевой товарищ»; с 1945 года он вновь печатался в своей родной смоленской газете «Рабочий путь». В 1942 году, демобилизовавшись из рядов Советской Армии по состоянию здоровья, Фиксин по приглашению переехал в город Фрунзе, где в последующее время жил и работал. Сначала он работал в республиканских газетах, а затем — в Союзе писателей Киргизии. В 1952 Сергей Андреевич избрался членом правления и членом президиума Союза писателей Киргизии. Избирался делегатом II, IV и V Съездов писателей СССР.

Умер 13 февраля 1975 году во Фрунзе.

Творчество 

В 1925 году в смоленской молодёжной газете «Юный товарищ» было опубликовано первое стихотворение Сергея Фиксина «Батрак», а в 1932 году в городе Ржеве была издана его первая книга стихотворений «Передовой пост», посвящённая Ленинскому комсомолу. Одноимённая поэма затем в 1933 году была опубликована в журнале «Молодая гвардия». Эта поэма о первом годе коллективизации в Смоленской области, о напряжённой классовой борьбе того времени, об активном участии комсомольцев в преобразовании деревни. В предвоенные годы в Смоленске вышли книги стихов Сергея Андреевича: «Утро», «Легко дышать» и «Герой». Совместно с Александром Твардовским и Николаем Рыленковым им были написаны «Стихи о зажиточной жизни».

В 1950 году вышел в свет его новый сборник, под названием «Края родные». В 1953 году Киргизской государственное издательство выпустило другой поэтический сборник Сергея Фиксина «Мы мирные люди», а в 1954 году — книгу «Избранные стихи». В 1956 вышел сборник стихотворений поэта для детей «Зелёный праздник». В сборник «Слово о Киргизии» вошли такие произведения поэта, как: лирическая поэма «Слово о Киргизии», стихи «Солдатское письмо», «Мать», «У колыбели» и «Гвардейский повар». Один из разделов сборника был целиком посвящён Киргизии и её народу. В 1958 году был участником декады киргизского искусства и литературы в Москве, где представлял свои книги. В 1964 году вышла в свет новая книга стихов Сергея Андреевича, под названием «Ливень».

Сергей Андреевич известен и как переводчик. В его переводе в 1958 году вышла в свет книга басен Мухтара Борбугулов «Горькое лекарство». Им переведены на русский язык поэмы Кубанычбека Маликова «Выбор имени», Алыкула Осмонова «Дженишбек» и ряд произведений других киргизских поэтов.

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (1 ноября 1958 года).
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
 Три Почётные грамоты Президиума Верховного Совета Киргизской ССР.
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Украинской ССР.

Память 
В 2017 году в читальном зале Центра российской литературы и культуры Национальной библиотеки Кыргызской Республики была представлена календарная выставка, посвящённая 110-летию со дня рождения Сергея Андреевича Фиксина. Выставка продлилась до 3 августа 2017 года. В том же году Правительство Кыргызской Республики выпустило распоряжение N 199-р об утверждении Перечня юбилейных мероприятий, где Сергей Андреевич был включён в список, по согласованию Национального союза писателей Кыргызской Республики. В апреле 2018 года в Кыргызско-Российском Славянском университете на кафедре истории и теории литературы состоялась ежегодная студенческая конференция, под названием «Русская литература Кыргызстана», которая была посвящена памяти Сергея Андреевича.

Библиография 

На русском языке
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На киргизском языке
 
Переводы

Примечания

Литература